El apellido italiano Graziani y Graciani hace referencia a varios artículos:

Variedades en su escritura
Graziani: Grazziani, Gratiani, Grațiani
Graciani: Graẓiani, Gratziani, Gratsiani

Personas
 Achille Graziani (1839, Villetta Barrea – 1918, Alvito), arqueólogo italiano.
 Antonio Graziani (1930, Camaiore – 2007, Lido di Camaiore), político italiano.
 Ariel Graziani (º  1971, Empalme Villa Constitución), futbolista argentino
 Bonifazio Graziani (1604/5, Marino – 1664, Marino), compositor italiano.
 Carlo Graziani (? – 1787), violoncelista y compositor italiano.
 Carlo Alberto Graziani (º  1943), jurista y político italiano.
 Domenico Graziani (º  1944), arzobispo italiano.
 Ercole Graziani
 Ercole Graziani, Jr. (1688, Bolonia – 1765), pintor italiano.
 Francesco Graziani (cantante) (1828 – 1901), cantante italiano (barítono).
 Francesco "Ciccio" Graziani (º  1952, Subiaco), futbolista y director técnico italiano.
 Gabriele Graziani (º  1975), futbolista italiano.
 Gaspar (Gasparo) Graziani,  (~1575, Dalmacia – 1630), un Voivode da Moldavia.
 Girolamo Graziani (1604 – 1675), poeta italiano.
 Giulio Cesare Graziani (1915 – 1988), piloto y general italiano.
 Guido Graziani (1896 – 1986), jugador de béisbol italiano.
 Henri Graziani (º  1930, Rabat), actor y director francés.
 Ivan Graziani (1945 – 1997), cantante italiano.
 Lodovico Graziani (1820, Fermo – 1885, Fermo), tenor operístico italiano.
 Marco Graziani (º  1988, Rijeka), violinista croata.
 Paul Graziani (º  1925), político francés.
 Rodolfo Graziani, Marchese di Neghelli (1882, Filettino – 1955, Roma), político y general italiano.
 Sergio Graziani (º  1930, Údine), actor y doblador italiano.
 (Anthony) "Tony" (Robert) Graziani (º  1973, Las Vegas), jugador de fútbol americano.

Gratziani 
 Dan "Fiddle Dan" Gratziani.
 Iẓḥaḳ "Ziḳo" Graẓiani,  (1924, Ruse, Bulgaria – 2003), conductor israelí.

Graciani 
 Alfredo (Oscar) Graciani (* 1965, Buenos Aires), futbolista argentino.
 Gabriel Graciani (* 1992, Bovril), futbolista argentino.

Además 
 El Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani (IATA: ATA, ICAO: SPHZ), situado al noroeste de Huaraz
 Decreto de Graciano

Referencias